Брендон Айрон (; , Калгарі — ) — канадський порноактор і режисер.

Айрон знявся у понад 750 і був режисером близько 140 фільмів. Відомий як творець серії фільмів з жорстким сексом Slap Happy.

Нагороди

Перемога 
 2000 AVN Award — 'Best Group Sex Scene (Film)' for Nothing To Hide 3 & 4 (with Wendi Knight, Michael J. Cox and Pat Myne)
 2002 XRCO Award for 'Unsung Swordsman'.
 2004 XRCO Award — 'Best Group Scene' for Baker's Dozen 2
 2005 XRCO Award for 'Unsung Swordsman'.
 2008 AVN Award — 'Best Anal Sex Scene (Video)' for Big Wet Asses 10 (with Bree Olson)

Номінації 
 2005 AVN Award — 'Best Threeway Sex Scene — Video' for Riot Sluts, with Frank Gun and Mandy Bright.
 2005 AVN Award — 'Best Anal Sex Scene' for Riot Sluts — nominated with Kami Andrews
 2007 AVN Award — 'Best Group Sex Scene (Video)' for Slutty & Sluttier. Nominated with Sandra Romain, Aurora Snow, Manuel Ferrara, Steve Holmes, Jay Ashley, Jason Sinclair, D. Snoop, Brad Baldwin, Lefty, Carey Bucks, John Strong, Joe Blow, Joe Rock, Johnny Fender, Mike Hosh, Pascal St. James & Claudio Meloni.

Примітки 

Кіноактори XXI століття
Порноактори
Канадські актори
Канадські режисери
Порнорежисери
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами